Hanika ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hanika (1903–1988), österreichische Kontoristin und Widerstandskämpferin 
 Beate Teresa Hanika (* 1976), deutsche Fotografin und Schriftstellerin
 Helmut Hanika (* 1932), Gitarrenbauer
 Iris Hanika (* 1962), deutsche Schriftstellerin
 Josef Hanika (1900–1963), Professor für Volkskunde in Prag und München
 Karel Hanika (* 1996), tschechischer Motorradrennfahrer
 Miriam Hanika (* 1988), deutsche Oboistin und Liedermacherin
 Sylvia Hanika (* 1959), deutsche Tennisspielerin

Siehe auch:

 Hanika Gitarren, Gitarrenmanufaktur